Somerset é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Somerset (Maine)
Condado de Somerset (Maryland)
Condado de Somerset (Nova Jérsei)
Condado de Somerset (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos